Киршбаум () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Киршбаум, Карл Людвиг (1812—1880) — немецкий энтомолог.
 Киршбаум, Ральф (род. 1946) — американский виолончелист.
 Киршбаум, Торстен (род. 1987) — немецкий футболист.